Гранатуров - фамилия 
 Гранатуров, Григорий Петрович  (1921 - 2013) - Президент Международной федерации хоккея с мячом (1971−1978 и 1983−1991)
 Гранатуров, Юрий Исаевич (род. 1960) - украинский политический деятель, городской голова Николаева (с 2013 г.)